Manas kan avse:

 Manaseposet – en historisk text om den mytiska kirgiziska hjälten Manas
 Manas (kirgiziska) – en kirgizisk hjälte
 3349 Manas – en asteroid

Geografi

Frankrike 
 Manas-Bastanous, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Manas, Drôme, kommun i departementet Drôme,

Indien 
 Manas nationalpark – en nationalpark i Indien

Kina 
 Manas Xian, härad, Xinjiang, 
 Manas He, vattendrag, Xinjiang,

Kirgizistan 
 Manas (distrikt), Talas, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Kirgizistanförgreningar